Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1986 werd van 11 november t/m 3 december 1986 gespeeld in MartiniPlaza in Groningen. 
Winnaar met 28 punten uit 19 partijen werd Aleksandr Dybman die hiermee voor het eerst de wereldtitel veroverde. 
Op 2 punten achterstand eindigde Alexander Baljakin op de 2e plaats voor Michail Korenevski (op 3 punten) en Rob Clerc (op 4 punten). 
Persmagneet en publiekstrekker Jannes van der Wal eindigde met 5 punten achterstand op de gedeelde 5e plaats. 
Hij verloor onder andere van Dybman door een te ambitieuze en riskante omsingeling.

Eindstand

Externe links
 Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sportevenement in Groningen (stad)
Dammen in 1986
Dammen 1986